Kaup är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ignaz Anton Kaup (1870–1944), österrikisk socialhygieniker
 Johann Jakob Kaup (1803–1873), tysk paleontolog och zoolog

Efternamn